Бурла́к — рабочий, буксирующий судна по рекам при помощи бечевы, протянутой на берег.
В Бессарабии в XIX веке — живущие отдельным хозяйством холостяки и бездетные вдовцы, выделявшиеся в ревизских сказках как отдельная категория податных сословий.

Фамилия 
 Бурлак, Вадим Николаевич (род. 1949) — российский журналист, писатель, эколог.
 Бурлак, Дмитрий Борисович (род. 1983) — российский футболист.
 
 Бурлак, Николай Григорьевич (1914—2008) — советский партийный, общественный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бурлак, Светлана Анатольевна (род. 1969) — российский лингвист.
 Бурлак, Тарас Александрович (род. 1990) — российский футболист.

Составные фамилии 
 Андреев-Бурлак, Василий Николаевич (настоящая фамилия Андреев; 1843—1888) — русский актёр, чтец и писатель.
 Бурлак-Волканов, Петр (род. 1939) — бессарабский болгарский поэт.

Топонимы, гидронимы 
 Бурлак — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области Белоруссии.
 Бурлак — посёлок в составе города Карабаш Челябинской области России.
 Бурлак — река в России, приток реки Мокрая Табола.

Прочее 
 Бурлак — проект ракеты-носителя воздушного запуска, запускаемой с борта самолета-разгонщика Ту-160.
 Бурлак — вездеход.
 Бурлак — вооружённый колесный пароход Каспийской флотилии Российской империи.

См. также

Примечания